Teotônio Vilela pode referir-se a:

Teotônio Vilela — político brasileiro já falecido
Teotônio Vilela — governador do estado de Alagoas.
Teotônio Vilela — município do estado de Alagoas
Teotônio Vilela — órgão de formação política do PSDB
Teotônio Vilela — conjunto habitacional de São Paulo

Desambiguação